Jelly steht für:
 Jelly Roll Morton (1885–1941), eigentlich Ferdinand Joseph La Menthe, US-amerikanischer Pianist, Komponist und Band-Leader
 Jelly (Kunststoff), Kunststoff aus PVC mit bis zu 30 % Weichmachern
 eine Variante des Namens Jelena
 Apache Jelly, eine auf XML/JSTL und Java basierende Programmier- und Transformationssprache
 die englische Übersetzung von Gelee